SM-liiga 2006/2007 byla 32. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Kärpät Oulu.

Základní část

Play off

Předkolo 
 TPS Turku - Pelicans Lahti 0:2 (0:2, 1:3)
 Lukko Rauma - Ilves 1:2 (3:2, 1:2, 2:5)

Čtvrtfinále 
 Kärpät Oulu - Pelicans Lahti 4:0 (3:0, 2:0, 3:2 P, 1:0)
 Jokerit Helsinky - Ilves 4:0 (2:1, 4:1, 6:1, 4:2)
 Hämeenlinnan Pallokerho - IFK Helsinky 4:1 (4:1, 1:2, 5:0, 4:2, 2:1 P)
 Tappara Tampere - Espoo Blues 1:4 (3:2 P, 2:3 P, 1:7, 0:2, 1:2 P)

Semifinále 
 Kärpät Oulu - Espoo Blues 3:0 (4:1, 3:2, 3:2 P)
 Jokerit Helsinky - Hämeenlinnan Pallokerho 3:0 (2:1 P, 2:1 P, 4:0)

O 3. místo 
 Hämeenlinnan Pallokerho - Espoo Blues 7:2 (hráno na jeden zápas)

Finále 
 Kärpät Oulu - Jokerit Helsinky 3:0 (3:2, 4:2, 5:2)
Titul z České republiky získali: Michal Broš, Viktor Ujčík

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 2006
Lední hokej v roce 2007
Sport ve Finsku v roce 2006
Sport ve Finsku v roce 2007